Croisilles puede referirse a: 

 Croisilles, comuna francesa situada en Calvados.
 Croisilles, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Croisilles, comuna francesa situada en Orne.
 Croisilles, comuna francesa situada en Paso de Calais.